Cusick :
Henry Ian Cusick (1967-), acteur britannique.
Kathleen Cusick (1975-), coureuse d'ultra-trail américaine.

Toponyme 
 Cusick, petite ville de l'état de Washington.